De IndyCar Series 2018 was het 23e kampioenschap van de IndyCar Series. Josef Newgarden was de regerend kampioen bij de coureurs. De 102e Indianapolis 500 werd gehouden op 27 mei 2018, en werd gewonnen door Will Power, die zijn eerste zege in de race behaalde.

Het kampioenschap werd gewonnen door Chip Ganassi Racing-coureur Scott Dixon, die na 2003, 2008, 2013 en 2015 zijn vijfde titel behaalde. Andretti Autosport-rijder Alexander Rossi eindigde als tweede, terwijl Will Power voor Team Penske derde werd in de eindstand.

Schema

* De race op het Barber Motorsports Park werd op 22 april na 22 ronden afgebroken vanwege hevige regenval. Het restant van de race werd op 23 april verreden.

Teams en rijders

Uitslagen

Kampioenschap

Externe link 
 Officiële website

Indy Racing League naar jaar
Autosport in 2018